Mecklenburg-Strelitz ist
 Name des mecklenburgischen (Teil-)Herzogtums, (Teil-)Großherzogtums und Freistaates Mecklenburg-Strelitz
 Name des ehemaligen Landkreises Mecklenburg-Strelitz
 Name des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg-Strelitz, einer Linie der mecklenburgischen Dynastie